Chiesa della Madonna della Fontana – chiesa del comune svizzero di Ascona
 Chiesa della Madonna della Fontana – chiesa del comune italiano di Dormelletto
 Santuario della Madonna della Fontana – santuario di Azoglio, frazione del comune italiano di Crevacuore
 Santuario della Madonna della Fontana – santuario di Camairago, frazione del comune italiano di Castelgerundo

Pagine correlate 
Chiesa di Santa Maria alla Fontana